Avenue de Strasbourg (Nancy)
 Avenue de Strasbourg (Metz)

Voir aussi